Szymon Goldberg (1909–1993) – amerykański skrzypek i dyrygent
 Szymon Goldberg (ur. 1973) – polski wokalista rockowy, kompozytor i artysta plastyk.